Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2004 (жінки) — 8-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у Канаді з 30 березня по 6 квітня 2004 року. Матчі відбувалися у містах Галіфакс та Дартмут.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Група В

Група С

Кваліфікація 
Група D

Група E

Група F

Фінал 
Матч за 1 місце  —  0:2
Матч за 3 місце  —  3:2

Збірні  та  вибули до першого Дивізіону.

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Кім Сен-П'єр
 Найкращий захисник:  Анджела Руджеро
 Найкращий нападник:  Дженніфер Боттерілл
 MVP:  Дженніфер Боттерілл
Найкращі гравці, обрані ЗМІ
 Найкращий воротар:  Пем Дреєр
 Найкращі захисники:  Ґунілла Андерссон —  Анджела Руджеро
 Найкращі нападники:  Дженніфер Боттерілл —  Наталі Дарвіц —  Джейна Геффорд

Дивізіон І 
Матчі проходили 14-20 березня у Вентспілсі, Латвія.

Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Олена Кузнецова
 Найкращий захисник:  Ольга Конишева
 Найкращий нападник:  Івета Кока

Дивізіон ІІ 
Матчі проходили у італійському Віпітено з 14 березня по 20 березня 2004.

Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Зузана Томчикова
 Найкращий захисник:  Яна Капустова
 Найкращий нападник:  Марія Ляйтнер

Дивізіон ІІІ 
Матчі проходили 21-28 березня у Мариборі, Словенія.

Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Ніна Геєр
 Найкращий захисник:  Керстін Обергубер
 Найкращий нападник:  Ясміна Росар

Посилання 
 Чемпіонат світу на whockey.com  
 Чемпіонат світу на passionhockey.com   
 Статистика на сайті iihf  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2004 у хокеї з шайбою